Adam Malicki (1896/1897–1949) – polski malarz
 Adam Malicki (1907–1981) – polski geograf, profesor nauk przyrodniczych
 Adam Malicki (ur. 1955) – polski dr hab. nauk weterynaryjnych

Przypisy